День рожде́ния — день года, в который родился тот или иной человек.

Кино 
 «День рождения» — советский мультфильм 1959 года, экранизация дагестанской сказки.
 «День рождения» — азербайджанский советский фильм режиссёра Расима Оджагова (1977).
 «День рождения» — советский фильм режиссёра Леонида Марягина (1982).

Музыка

Альбомы 
 «День рождения» — первоначальный вариант альбома «Машины времени» «Это было так давно…».
 «День рождения» — альбом российской певицы Татьяны Булановой.

Песни 
 «День рождения» — песня из репертуара Людмилы Сенчиной.

См. также 
 Birthday
 «День рождения Алисы» — повесть и мультфильм.
 «День рождения моего лучшего друга» — первый фильм американского режиссёра Квентина Тарантино.
 «День рождения Буржуя» — российско-украинский телесериал 2000—2001 годов.
 Служебная:Указатель по началу названия/День рождения